Карло Маттеуччи (, , Форли — , Ливорно) — итальянский физик и государственный деятель.

Биография

Образование 

В 1825 году поступил и 1828 году окончил Болонский университет, затем, с октября 1829 года, обучался в Политехнической школе в Париже.

Научная и преподавательская деятельность 

Занимал должности профессора физики Болонского университета, потом в университете в Равенне. С 1840 года — профессор физики Пизанского университета, а с 11 февраля 1864 года — почётный профессор этого университета.

В 1843 году выступил в качестве соучредителя журнала «Il Cimento», а в 1853 году соучредителем журнала «Nuovo cimento».

13 ноября 1862 года основал Высший технический институт в Милане. Является основателем Музея археологии и нумизматики.

С 20 мая 1865 года — директор музея физики и естествознания Флорентийского университета. Занимал должность директора Кабинета экспериментальной физики Пизанского университета.

Продолжил исследования Луиджи Гальвани. Внёс значительный вклад в развитие электрофизиологии, в 1830—1840 годах показал, что в мышце всегда может быть отмечен электрический ток, который течёт от её неповрежденной поверхности к поперечному разрезу.

В 1858 году открыл эффект Маттеуччи, то есть обнаружил, что скручивание ферромагнетика с током создает магнитное поле.

Административные посты 
В Великом герцогстве Тосканском занимал пост директора электрического телеграфа.

Занимал должности генерального инспектора телеграфа, вице-президента административного совета государственного электрического телеграфа, вице-президента Административно-технического совета Генеральной дирекции телеграфа.

С 6 ноября 1864 года по 26 декабря 1866 года и с 20 октября 1867 года по 18 марта 1868 года — вице-президент Высшего совета народного просвещения

Политическая карьера 
 
Был Сенатором Великого Герцогства Тосканского. С 1848 года по 1849 год — секретарь Сената Великого Герцогства Тосканского.

С 1859 года — член Государственного совета Великого Герцогства Тосканского.

18 марта 1860 года назначен, 23 мая 1860 года утверждён и 2 апреля 1860 года принял присягу Сенатора Сардинского королевства.

С 31 марта по 7 декабря 1862 года занимал пост Министра народного просвещения в правительстве Урбано Раттацци.

Награды 
 Орден Святых Маврикия и Лазаря:
 Кавалер Большого креста (21 мая 1865 года)
 Командор (11 августа 1859 года)
 Кавалер
 Великий офицер ордена Короны Италии (22 апреля 1868 года)
 Савойский гражданский орден (24 июня 1860 года)
 Кавалер ордена Святого Стефана Великомученика (Великое герцогство Тосканское)
 Кавалер ордена Святого Иосифа (Великое герцогство Тосканское)
 Орден Почётного легиона (Франция):
 Командор
 Кавалер

Академические и другие научные звания 

 С 1840 года — член Национальной академии наук Италии, а с 27 августа 1866 года по 1868 год — президент этой академии.
 С 8 августа 1844 года — член-корреспондент Ломбардийского института наук и литературы в Милане.
 Член-корреспондент Парижской академии наук (1857)
 В 1860—1866 году — член Общества политэкономии в Турине.
 С 1860 года — член Академии наук, литературы и искусства в Модене.
 С 6 января 1861 года — член Академии наук в Турине
 С 1 декабря 1863 года — член-корреспондент Королевского общества в Неаполе, а с 3 мая 1864 года — действительный член этого общества..
 Член Тосканской академии искусств и рукоделия
 Член-корреспондент Института наук, литературы и искусства в Венеция.
 С 1867 года — член Итальянского географического общества.
 Основатель Итальянского альпийского клуба

Труды 

Он написал: «Lezioni di fisica» (Пиза, 1861), «Lezioni sui fenomeni fisico-chimici dei corpiviventi» (18 46), «Manuale di telegrafia elettrica» (1851), «Cours spécial sur l’induction, le magnétisme de rotation etc.» (П., 1854).

Память 

В память о Маттеуччи с 1868 года присуждается медаль Маттеуччи, её первым обладателем стал Герман Гельмгольц, в дальнейшем среди награждённых были Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн и другие выдающиеся учёные. 

В честь Маттеуччи также получил латинское номенклатурное название род папоротников Страусник ().

Примечания

Литература 
 
 Bianchi, «Carlo Matteucci e l’italia de suo tempo» (Roma, 1874).

Ссылки 
 Биография на сайте Сената Италии 
 Биография в энциклопедии Treccani 

Физики Италии
Сенаторы Сардинского королевства
Министры образования Италии
Музейные работники Италии
Выпускники Политехнической школы
Выпускники Болонского университета
Преподаватели Болонского университета
Награждённые медалью Копли
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук